Murga steht für:

 Murga, eine Form des südamerikanischen Karnevals

Murga ist der Familienname folgender Personen:

 Carli de Murga (* 1988), philippinisch-spanischer Fußballspieler
 José Luis Murga (1927–2005), spanischer Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer